Patricia Vandenberg ist ein Pseudonym folgender Autorinnen:

 Gerty Schiede (1921–2007), deutsche Schriftstellerin
 Elke Zumbusch-Stieber (* 1967), deutsche Schriftstellerin